Урике:

 Урике — муниципалитет в Мексике, входит в штат Чиуауа.
 Урике — муниципалитет в Мексике, входит в штат Чиуауа.